Изящный древолаз () — вид древолазов рода Oophaga, выделенного в 2011 году из рода Dendrobates.

Описание 
Кожа гладкая. Цвет различается у разных особей, в большинстве вариаций — красные, оранжевые или жёлтые пятна на чёрном или коричневом фоне. Самцы, как правило, того же размера или крупнее, чем самки.

Распространение 
Вид распространён в низинных тропических лесах Колумбии и Эквадора на высоте до 300 м, но также встречается на высоте до 1100 м.

Размножение 
Самцы привлекают самок брачными криками, находясь на высоте до метра от земли. Ритуал ухаживания сложный, продолжительностью 2—3 часа. Самки относят головастиков в микроводоёмы в пазухах листьев. Также зафиксировано уничтожение самками кладок других самок.

Примечания

Ссылки 
 AmphibiaWeb — Dendrobates histrionicus
 Catalogue of Life
 Names described as Oophaga histrionicus

Древолазы
Животные, описанные в 1845 году
Земноводные Южной Америки